Dewey hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas en Estados Unidos
Dewey Beach, pueblo en Delaware;
Dewey-Humboldt, pueblo en Arizona;
Dewey (Oklahoma), ciudad;
Dewey (condado de Rusk, Wisconsin)
Dewey (condado de Burnett, Wisconsin)

Personas
John Dewey, filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense;
Melvil Dewey, autor del Sistema Dewey de clasificación bibliográfica;
Thomas E. Dewey, político;
Chester Dewey, científico; utiliza la abreviatura Dewey.
Dewey Redman, saxofonista;

Personajes de ficción
Dewey, de la serie de televisión Malcolm in the middle;
Dewey Denouement, de la serie de libros A Series of Unfortunate Events;